Halle au blé d'Alençon
 Halle aux blés de Clermont-Ferrand
 Halle-au-Blé (La Flèche)
 Halle au blé du Mas-d'Agenais
 Halle aux blés d'Obernai
 Halle aux blés de Rouffach
 Halle au blé de Paris, voir aussi

Voir aussi